John McNeill (1795-1883), chirurgien et diplomate écossais ;
 John McNeill (1910-2002), footballeur maltais ;
 John McNeill (1924 ou 1925-2015), prêtre américain et théologien spécialisé dans les études de genre et l'homosexualité ;
 John R. McNeill (1954-), historien américain ;
 John McNeill (1959-), footballeur écossais ;